Das Damendoppel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Yui Kamiji und Jordanne Whiley.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Damendoppel
2017